Пролив Принца Уэльского () — пролив, отделяющий остров Банкс от острова Виктория) в Канадском Арктическом архипелаге.

География 
.

Пролив Принца Уэльского расположен в западной части Канадского Арктического архипелага и является частью одного из маршрутов через Северо-Западный проход наряду с проливами Барроу, Вайкаунт–Мелвилл и Ланкастер.

Пролив Принца Уэльского соединяет залив Амундсена моря Бофорта на юго-западе с проливом Вайкаунт-Мелвилл на северо-востоке.

Длина пролива составляет 350 км. Средняя ширина равна 16 км, минимальная ширина — 10,5 км. Максимальная глубина 160 метра на юго-западе, к северу залив мелеет. Пролив находится в полярной области и большую часть года покрыт льдами.

История 
Пролив Принца Уэльского открыт английским мореплавателем Робертом Мак-Клуром в 1850 году и назван в честь Альберта Эдуарда, Принца Уэльского.

Примечания 

Проливы Северного Ледовитого океана
Проливы Северо-Западных территорий